een uitroep van pijn
 de Standaardkantonese HK-romanisatie van de Chinese achternaam Ou (區) of Ou (歐)
 goud, een scheikundig element met symbool Au
 Au (film), een Nederlandse film uit 1997
 AU (bestandsindeling), de AU-indeling voor geluidsbestanden
 Audio Units, een standaard voor audio-invoegtoepassingen van Apple
 astronomische eenheid (Engels: astronomical unit), een astronomische afstandsmaat, t.w.v. ongeveer 150 miljoen km
 Afrikaanse Unie (AU), een Afrikaanse internationale organisatie
 American University (AU), een universiteit in Washington, D.C.
 AU, ISO-landcode voor Australië (land)
 .au, het topleveldomein voor Australië (op grond van de landcode)
 Franse samentrekking van à + le
au (digraaf), de lettercombinatie 'au' zoals die onder meer in het Duits voorkomt
 Americans United for Separation of Church and State of kortweg Americans United (AU), een Amerikaanse organisatie

Geografie (plaatsen)
Duitsland:
Au in der Hallertau
Au am Rhein
Au (Breisgau)
Au (Griesstätt)
Au-Haidhausen, voormalige voorstad, thans wijk in München

Oostenrijk:
Au am Leithaberge
Au (Vorarlberg)

Zwitserland:
Au (Aargau)
Au (Sankt Gallen)
Au (Thurgau)
Au (Zürich)
Halbinsel Au